Merlin — система поддержки разработки для OCaml

См. также 
 Warp Merlin — версия операционной системы OS/2
 Leroy Merlin — международная сеть хозяйственных магазинов
 Мерлин (значения)